Papyrus 5 (in der Nummerierung nach Gregory-Aland ) ist eine frühe Handschrift des Neuen Testaments in griechisch. Er ist ein Papyrusmanuskript des Johannesevangeliums und wird auf das frühe 3. Jahrhundert datiert.

Beschreibung 

Das Manuskript ist ein Fragment von zwei Blättern, die in einer Spalte pro Seite beschrieben wurden. Der erhaltene Text umfasst Johannes mit den Versen 1,23–31.33–40; 16,14–30; 20,11–17.19-20.22-25.

Das Manuskript wurde in dokumentarischer Handschrift mit aufrechten Unzialen mittlerer Größe geschrieben. Es enthält Nomina sacra (ΙΗΝ ΙΗΣ ΠΡ ΠΡΑ ΠΡΣ ΘΥ) aber nicht für ανθρωπος.

Der griechische Text repräsentiert den Alexandrinischen Texttyp. Aland beschreibt ihn als „normalen Text“ und ordnete ihn in Kategorie I ein.

Der Papyrus hat große Übereinstimmung mit dem Codex Sinaiticus im Gegensatz zum Codex Vaticanus.

Text

Geschichte 
Der Papyrus wurde in Oxyrhynchus (Ägypten) von Grenfell und Hunt gefunden. Sie veröffentlichten ihn in Oxyrhynchus Papyri, Part II (1899), no. 208. und in Oxyrhynchus Papyri, Part XV, 1781 S. 8–12.

Zurzeit wird er in der British Library (Inv. nos. 782, 2484) in London aufbewahrt.

Siehe auch 
 Liste der Papyri des Neuen Testaments
 Oxyrhynchus Papyri

Literatur 
Kurt Aland: Kurzgefaßte Liste der griechischen Handschriften des Neuen Testaments – in Verbindung mit Michael Welte bearb. von Kurt Aland. de Gruyter, Berlin/New York 1994, 2. neubearbeitete und ergänzte Auflage, ISBN 3-11-011986-2, (Arbeiten zur neutestamentlichen Textforschung Bd. 1).
 B. P. Grenfell und A. S. Hunt: Oxyrhynchus Papyri II, (London, 1899), S. 1 ff;
 B. P. Grenfell und A. S. Hunt: The Oxyrhynchus Papyri vol. XV, bearbeitet mit Übersetzungen und Bemerkungen im Internet Archive, S. 8–12.
 Caspar René Gregory: Textkritik des Neuen Testaments, Leipzig 1909, vol. 3, S. 1085.
 C. R. Gregory: Die griechischen Handschriften des Neuen Testament, p. 45.
 Karl Wessely: Les plus anciens monuments du christianisme, PO 4/2 (1907), S. 145–148.

Weblinks 
 Bild von , Johannes 1:33–40
 Bild von , Johannes 16:14–22
 Bild von , Johannes 16:22–30

Anmerkungen 

Papyrus des Neuen Testaments
Handschrift der British Library (London)
Oxyrhynchus Papyrus